Windler ist der Familienname folgender Personen:

 Annedore Windler (* 1956), bremische Politikerin (CDU) und war eine Abgeordnete in der Bremischen Bürgerschaft
 Christian Windler (* 1960), Schweizer Historiker
 Corinne Windler (* 1974), Schweizer Jazzmusikerin
 Dylan Windler (* 1996), US-amerikanischer Basketballspieler 

Siehe auch:
 Windeler